Пилоносые акулы:
 семейство () относительно некрупных акул, имеющих удлинённое и уплощенное рыло, несущее по бокам крупные зубы, напоминающие пилу;
 монотипичный род () рыб в одноимённом семействе акул.

См. также 
 Пилоносы